HMS „Westminster” – nazwa noszona przez dwa okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od londyńskiej gminy City of Westminster bądź tytułu księcia Westminster:

 Pierwszy „Westminster” był niszczycielem typu W, zwodowanym w 1918 i zezłomowanym w 1948.
 Drugi „Westminster” jest fregatą rakietową typu 23, zwodowaną w 1992, pozostającą w czynnej służbie.

Westminster